Javalambre puede referirse a:

 Javalambre, Sierra de Javalambre. Zona montañosa turolense en la comarca Gúdar-Javalambre.
 Aramón Javalambre, una estación de esquí de la Sierra de Javalambre.